Муджун, или Муджунский джамоат () — джамоат в Деваштичском районе Согдийской области Таджикистана.

География 
Джамоат Муджун расположен в юго-восточной части Деваштичского района Согдийской области, в 12 км от областного центра и в 260 км от центра Республики Таджикистан. Джамоат Муджун расположен на северных склонах Туркестанского хребта. Общинный центр села Муджун расположен на высоте 1035 м над уровнем моря. Общая площадь джамоата Муджун составляет 19,47 км². Сельская община Муджун состоит из 10 сёл: Муджун, Истиклол, Хазорчашма, Мехробод, Нуробод, Панджбог, Хавутак, Анбарин, Гулшан и Зароб. Джамоат расположен на юго-востоке Деваштичского района, граничит с джамоатом Газантарак на севере, с джамоатами Расровут, Вахдат и Исмоили Сомони — на юге и Истаравшанским районом (18 км) — на западе, на востоке — с Баткентской областью Кыргызской Республики .

История 
Джамоат Муджун был образован в 1929 году, как Муджунский кишлачный совет, на основании документов, представленных государственным архивом в городе Истаравшан. Назывался к/с Иторчи в 1935 году и к/с Анбагаз в 1944 году. В 1950-х годах, после распада Калининбадского района, населённые пункты на его территории присоединились к сельскому джамоату Муджун.

Климат 
Среднегодовая солнечная радиация составляет 6200 кв.м., среднегодовая температура воздуха 12,5 ° С. Средняя температура в июле составляет 30-32,4 ° С, а в январе от -2 до -14 ° С. В джамоате Муджун годовое количество осадков составляет 220-320 мм.

Джамоат находится на высоте 1050 м над уровнем моря. Община богата природными ресурсами строительных материалов (глина, почва, фундаментные камни, камни для производства извести). Почвы джамоата в основном бывают темно-серыми, суглинистыми, дробленых гравийными, а также каменистыми с песками.

Население 
По состоянию на 1 января 2011 года население села Муджун составляет 24 840 человек, или 18% от общей численности населения района Деваштич, в том числе 12581 мужчин, 12259 женщин, а среднегодовой темп прироста населения составляет 2,98%. В джамоате 6348 дворов.

Населённые пункты

См. также 
 Киргизско-таджикская граница

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Деваштичского района